Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Cliff Drysdale 2–6, 6–3, 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Tom Okker (primo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Cliff Drysdale (finale)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Marty Riessen (secondo turno)

 John Newcombe (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (quarti di finale)
 John Alexander (secondo turno)
 Jeff Borowiak (secondo turno)
 Mark Cox (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1972